Hongtu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongtu (socken i Kina, Chongqing), 
 Hongtu (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar